
Эбрук (Эвраук) — бриттское государство Древнего Севера, существовавшее приблизительно с 383 года на территории современной Англии. Столица — город Эбрук (современный Йорк). 

Появилось около 383 года, когда Магн Максим покинул Британию и правителем Эбрука стал Коэль Старый. 

Королевство Эбрук располагалось на территориях современных графств Нортумберленд, Камбрия, Дарем, Норт-Йоркшир, Ланкашир, Уэст-Йоркшир, Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Северный Линкольншир, Саут-Йоркшир, Большой Манчестер, Чешир и Дербишир, то есть территория всей северной части современной Англии.

Короли 
 Коэль Старый (383—420)
 Кенеу ап Коэль (420—450)
 Мор ап Кенеу (450—470)
 Эйнион ап Мор (470—495)
 Артуис ап Мор (495—500)
 Элиффер ап Артуис (500—560)
 Передур ап Элиффер (560—580)
 Элидир ап Элиффер (580)
 Гургант ап Передур (580—?)
 Кадваллон ап Кадван (633-634)

Примечания

Ссылки 
 Эвраук
 Ebrauc 

Бриттские королевства «Древнего Севера»